Сокольники — станция Московского метро, Сокольническая линия.
 Сокольники — станция Московского метро, Большая кольцевая линия. См. также